Соревнования по волейболу на летних Олимпийских играх 2008 в Пекине проходили с 9 по 24 августа. В обычном волейболе принимает участие по 12 мужских и женских команд, а в пляжном — по 24 пары обоих полов. Соревнования прошли во Дворце спорта Пекинского политехнического университета и в Столичном дворце спорта Пекина.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Волейбол

Мужчины

Групповой этап

Группа А

Группа B

Плей-офф

Женщины

Групповой этап

Группа А

Группа B

Плей-офф

Пляжный волейбол

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК 
 Результаты соревнований по волейболу
 Результаты соревнований по пляжному волейболу

Волейбол на летних Олимпийских играх 2008
2008 год в волейболе